Caxton puede referirse a:

 Caxton (Cambridgeshire), Inglaterra
 Caxton (Saskatchewan), Canadá
 Caxton (Quebec), Canadá
 William Caxton